СЛН:
 СЛН — cеялка лесная навесная СЛН-1.
 СЛН — Союз латышских националистов.